Elite Plaza Hotel kan syfta på:

 Elite Plaza Hotel, Göteborg – ett hotel i Göteborg
 Elite Plaza Hotel, Malmö – ett hotel i Malmö